Первое правительство Яценюка (февраль — ноябрь 2014)
 Второе правительство Яценюка (декабрь 2014 — апрель 2016)